Anderton Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Anderton Branch (Thompson Creek), Fluss im Moore County, Bundesstaat Tennessee
 Anderton Branch (Tims Ford Lake), Fluss im Moore County, Bundesstaat Tennessee